Хэ́мпшир или Ге́мпшир () — англоязычная фамилия и топоним.

Фамилия 
 Хэмпшир, Дэвид (1917—1990) — британский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Хэмпшир, Сьюзан (род. 1937) — английская актриса и писательница, лауреат трех премий «Эмми».
 Хэмпшир, Эмили (род. 1981) — канадская актриса, трёхкратный номинант на премию «Джини».

Топоним 
 Хэмпшир — графство на юге Англии. Входит в состав региона Юго-Восточная Англия.
 Хэмпшир — округ в составе штата Западная Вирджиния, США.
 Хэмпшир — округ в составе штата Массачусетс, США.
  — деревня в штате Иллинойс, США
  — неинкорпорированная территория в штате Теннесси, США
  — неинкорпорированная территория в штате Западная Виргиния, США

См. также 
 Гемпширская порода свиней